Anníbal fill d'Asdrúbal i net de Magó, esmentat només per Justí que diu que Anníbal i els seus germans Asdrúbal i Safó van fer la guerra contra els númides africans i mauritans i van contribuir decisivament a l'establiment del poder de Cartago en aquestes regions. Els anys en què va viure no es coneixen però va ser al .

Referències 

Cartaginesos